Parina es un tipo de flamenco, ave del género Phoenicoparrus.

 Parina grande, Phoenicoparrus andinus
 Parina chica, Phoenicoparrus jamesi